Reciclagem profissional é uma modalidade de formação que visa a atualização ou aquisição dos conhecimentos, capacidades e atitudes, dentro da mesma profissão; devido aos progressos científicos e tecnológicos.

Treinamento